Redbreast je irski pure pot still whiskey, ki ga prodajajo staranega 12 let. Izjemoma se na trg izdajajo tudi omejene serije tega viskija staranega 15 let.

Redbreast se prodaja v zelenih steklenicah in ima 40.0% volumenskih delov alkohola. Proizvajajo ga v Old Midleton Distillery, katere lastnik je Irish Distillers, hčerinska firma koncerna Pernod Ricard. Poleg Midletonovega 8 let starega viskija Green Spot, je Redbreast edini irski pure pot still whiskey na trgu danes.

Reference

Irski viski